Дина Катаби (Dina Katabi; род. 1971, Дамаск, Сирия) — американский информатик, занимающаяся инновационными мобильными и беспроводными технологиями, в особенности для применения в области цифрового здравоохранения.
Член Национальной инженерной академии США (2017), доктор философии, профессор Массачусетского технологического института.
Лауреат стипендии Мак-Артура (2013).

Биография 
Окончила Университет Дамаска (бакалавр, 1995).
В Массачусетском технологическом институте получила степени магистра (1999) и доктора философии (2003).
Её докторская диссертация в том же 2003 году отмечается ACM Honorable Mention award и Sprowls Dissertation Award.
В настоящее время именной профессор (Andrew & Erna Viterbi Professor) Массачусетского технологического института, а также директор его центра Wireless Networks & Mobile Computing (Wireless@MIT), для запуска которого она сотрудничала с профессором . Разработку технологий на основе её исследований ведут два стартапа — PiCharging и Emerald. Фелло Ассоциации вычислительной техники (2013).

Награды и отличия 

  (2005)
 Стипендия Слоуна (2006)
 NBX Career Development Chair (2006)
 Young Professional Award (2008)
  Best Paper Award (2008, 2011, 2016)
  William R. Bennett Prize (2009)
 Faculty Research Innovation Fellowship (2011)
 Премия имени Грейс Мюррей Хоппер, Ассоциация вычислительной техники (2012)
 Стипендия Мак-Артура (2013)
 ACM SIGCOMM Test of Time Paper Award (2014)
 Jerome H. Saltzer Teaching Award (2015)
  (2017)

Ссылки 
 http://people.csail.mit.edu/dina/ 
 https://mybio.org/profile/member/2016883 
 Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research

Примечания 

Женщины-информатики
Учёные Сирии
Члены Национальной инженерной академии США
Профессора MIT
Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Доктора философии
Действительные члены Ассоциации вычислительной техники
Стипендиаты Слоуна
Стипендиаты Мак-Артура